Mi desconfiada esposa (Designing Woman) es una película estadounidense dirigida por Vincente Minnelli y estrenada en 1957.

Argumento 
Marilla (Lauren Bacall) y Mike (Gregory Peck) se encuentran por casualidad. Se casan por un enamoramiento repentino, no sabiendo nada el uno del otro. Volviendo a casa, descubren que pertenecen a medios sociales muy diferentes.

La poca delicadeza de uno, los celos de la otra engendran una serie de situaciones delicadas para los protagonistas pero divertidas para el espectador.

Reparto 

 Gregory Peck: Mike Hayan
 Lauren Bacall: Marilla Brown Hayan
 Dolores Gray: Lori Shannon
 Sam Levene: Ned Hammerstein
 Tom Helmore: Zachary Wilde
 Mickey Shaughnessy: Maxie Stultz
 Jesse White: Charlie Arneg
 Chuck Connors: Johnnie 'O'
 Edward Platt: Martin J. Daylor
 Alvy Moore: Luke Coslow
 Carol Veazie: Gwen
 Jack Cole: Randy Owens

Premios 
 Oscar al mejor guion original 1958 por George Wells

Crítica 
Brillante, incisiva y divertida, es una de las mejores comedias del siempre elegante Minnelli, y dónde no faltan hallazgos antológicos cómo, por ejemplo, la solución acústico -visual dada a la resaca de Gregory Peck, el inefable personaje de Mickey Shaughnessy o el improvisado momento musical surgido de la pelea final del callejón, donde uno de los contendientes (Jack Cole) es coreógrafo y coherentemente lo resuelve a ritmo de ballet. La felina y magnética Lauren Bacall está espléndida en un papel en principio destinado a Grace Kelly, que prefirió desertar por regio destino a Mónaco.

Recepción
La cinta acabó siendo uno de los mayores éxitos tanto de Peck como de Bacall. El New York Times llegó a compararlos con Katharine Hepburn y Spencer Tracy."

En Rottentomatoes.com el film obtiene un 72% y en Allmovie.com un total de dos estrellas y media.

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 

 

 

 

 Música de la película, de André Previn.
 Música de arranque, con los títulos de crédito.
 Con mejor sonido.
 Con mejor sonido.

Películas de 1957
Películas cómicas
Películas dirigidas por Vincente Minnelli
Películas con música de André Previn